Кулой (притока Ваги) — притока річки Ваги.
 Кулой (Біле море) — річка, що впадає до Мезенської губи Білого моря.
 Кулой (смт) — смт у Вельському районі Архангельської області Росії.